Caesar Anthonio Zeppeli (シーザー· A ·ツェペリ Shiza Anthonio Tseperi) es uno de los personajes principales del segundo arco del manga JoJo's Bizarre Adventure, Battle Tendency, creado por el mangaka Hirohiko Araki.

Historia 

Caesar Anthonio Zeppeli es el nieto de William Anthonio Zeppeli, personaje de la primera parte, (Phantom Blood). Después de la muerte de su madre, vivió con su padre Mario y sus hermanos en Nápoles. Un día, sin ninguna explicación, el padre desapareció, dejando a los hijos que tenía a su suerte. Debido a esto, Caesar desarrolla un odio hacia el padre que los abandonó, terminando por adquirir una actitud violenta. Luego, se escapó de casa, y empezó a vivir en la calle, haciéndose con una reputación de criminal, violento y despiadado. A los 16 años, mientras estaba en Roma, Caesar vio a su padre caminando por el lugar, y meditando si llevar o no a cabo una venganza, el joven lo sigue, para encontrarse en el sótano del Coliseo romano a los Hombres del Pilar; Kars, Esidisi y Wamuu, quienes se encontraban aún petrificados. Impulsado por la curiosidad, Caesar se acerca, y se expone al peligro de caer en una trampa de los tres seres, pero en un último instante, es rescatado por su padre que, aún sin reconocerlo, se sacrificó, terminando por ser devorado. Poco antes de su muerte, Mario le advierte a Caesar acerca del cercano despertar de estos seres antiguos, y le pidió que contara lo sucedido a una mujer llamada Lisa Lisa, que vive en Venecia. El muchacho se dio cuenta de que su padre solo había ido a salvar al mundo de los hombres del pilar, pero que decidió no contarle nada a sus hijos para evitar que ellos se preocuparan, convirtiendo su odio en orgullo. Así, decide continuar la misión de su padre y derrotar a éstas criaturas.

Luego de un tiempo, Caesar se encuentra aún en Roma, y trabaja como consultor para los nazis, que investigan a los seres antiguos y realizan experimentos en el metro del Coliseo. JoJo, en determinado momento, va a Roma para reunirse con él y perfeccionar su técnica de Hamon. Después de un pequeño enfrentamiento en un restaurante, Caesar va, junto a JoJo y Speedwagon, al coliseo, con ayuda de un amigo de nombre Mark, donde son testigos del despertar de los hombres del pilar, quienes asesinan despiadadamente a Mark, vencen a Caesar y dejan a JoJo malherido y con 2 anillos en su interior, que resultan ser unas bombas de tiempo en forma de veneno.

Posterior al combate, Caesar va, junto con Joseph, a Venecia, para encontrarse con Lisa Lisa y, durante un mes, someterse a las duras pruebas de Messina. Después de su entrenamiento, Lisa Lisa y JoJo se ponen al tanto de la situación del bando enemigo, que resulta estar ubicado en Suiza. Una vez localizan el escondite de Kars y Wamoo, Caesar, desobedeciendo las órdenes de su maestra, se lanza al ataque él solo, para finalmente encontrarse y comenzar una batalla con Wamoo dentro del escondite. Durante la pelea, el muchacho logra frenar y hacerle frente al hombre del pilar gracias a su uso creativo y eficaz del Hamon, sin embargo, en un descuido de Caesar por dar el golpe final, Wamoo aprovecha la posición del usuario de hamon, y ataca con su devastador ataque especial, dejándolo con profundas heridas. Caesar, herido y debilitado, lleva a cabo una última estrategia; le arranca el anillo del labio a Wamoo, se saca la cinta de su cabeza y usa el artilugio para atarla, acto seguido y, utilizando el poco hamon que le queda, crea una burbuja de sangre que deja suspendida en el aire. Momentos después, y debido al mal estado, tanto del lugar como de Caesar, una inmensa roca lo aplasta, acabando así con su vida.

Poderes y habilidades 

Caesar es un guerrero que utiliza la técnica del Hamon. Al igual que JoJo, de niño fue capaz de desarrollar este poder inconscientemente. Después de la muerte de su padre, fue entrenado por Lisa Lisa  y así afina su técnica, lo que lo vuelve un guerrero experto. 

Su técnica de combate se basa en el uso de las burbujas de Hamon que se pueden utilizar de muchas maneras diferentes. Caesar también es experimentado en una técnica de Kung Fu chino llamado Pose del Gato, gracias a la cual puede defenderse de los ataques repentinos, independientemente de su dirección.

Enlaces externos 
 
 JoJo's Bizarre Adventure en IMDb

Personajes de manga y anime 
Personajes de JoJo's Bizarre Adventure
Italianos ficticios
Nacidos en Nápoles